Леонид Алексеевич Половинкин () — советский композитор и дирижёр.

Биография  и творчество 
Родился  года в Кургане (Тобольская губерния). Отец, Алексей Петрович — инженер, занимался прокладкой железных дорог; Мать, Анна Герасимовна — из старообрядческой купеческой семьи, дочь Герасима Морозова.

Учился в Московской консерватории у С. Василенко, Г. Катуара, Н. Мясковского.

В детстве обучался игре на скрипке и фортепиано. В 1906 году написал первые сочинения — небольшие пьесы для рояля. Первое серьезное произведение — вальс сочинил в 1912 году, издал в 1927 году.

В 12 лет был зачислен сразу во второй класс гимназии Поливанова на Пречистенке. Обучение было платным ─ 300 рублей в год. Активно занимался в гимназическом театральном кружке. В 1913 году окончил гимназию и поступил на юридический факультет Московского университета, который окончил в 1918 году, получив диплом второй степени. Одновременно, с 1914 году учился в Московской консерватории — в фортепианном классе Л. Конюса и виртуозном классе К. Киппа. На шестом курсе поступил на композиторское отделение, класс гармонии вёл Василий Золотарёв, полифонию преподавал Рейнгольд Глиэр, музыкальную форму Георгий Катуар. В 1924 году окончил консерваторию по классу композиции С. Н. Василенко (дирижированию обучался у Н. А. Малько).

В 1920-е годы был одним из лидеров раннего советского «урбанистического» модернизма: фортепианный цикл «Происшествия» (7 пьес, 1920—1925), фокстрот «Электрификат» (1925) и др. С 1924 года — секретарь Ассоциации современной музыки.

В 1922—1924 годах — преподаватель Музыкального техникума им. А. Скрябина, Москва.

В 1924—1926 годах — зав. музыкальной частью и дирижёр Гос. театра драмы в Ленинграде.

В 1926—1937 годах — заведующий музыкальной частью и дирижёр Московского театра для детей (впоследствии — Центральный детский театр). В 1931 году в «Театро Колон» (Буэнос-Айрес, Аргентина) ставил «Кавалер Роз» Рихарда Штрауса и «Свадьбу Фигаро» Моцарта. Одновременно, в 1926—1932 годах преподавал инструментовку в Московской консерватории.

Во время войны был в эвакуации, в 1943 году возвратился в Москву.

В 1947—1948 годах — зав. музыкальной частью и дирижёр  Театра им. Моссовета.

В 1948 году после постановления ЦК ВКП(б) «Об опере «Великая дружба» В. Мурадели» был подвергнут обвинениям в «формализме».

Подготовил к печати (вместе с Д. Кабалевским и Л. Мазелем) 1-ю часть незаконченного труда Г. Катуара «Музыкальная форма» — «Метрика» (, 1934).

Жил в Москве, в композиторском доме на Миуссах. Скоропостижно скончался 8 февраля 1949 года в Москве, по дороге в театр. Похоронен в Москве,  (уч. 3).

Сочинения

Оперы 
 Чурило Пленкович (неоконч., 1924)
 Герой (1933)
 Сказка о рыбаке и рыбке (по А. Пушкину, 1935)

Балеты 
 Москва Ивана Грозного, Иван Болотников, Негритенок и обезьяна (дет.,  1927)
 Негритенок Сэби (дет., совм. с Л. Книппером и Л. Соковниным,  1929)
 Я — мало, мы — сила (дет., 1931)
 Цыганка (1933)

Оперетты 
 Сирокко (1928)
 Даже в трикотаже (1931)

Оркестровые сочинения 
 Танцы загадок (1926)
 Про Дзюбу (1929)
 Танцы передвижений (1930)
 Телескопы. Сюиты №№ 1-4 (1926—1935)
 Симфонии №№ 1-9 (1929-1944)

Камерные сочинения 
 Струнные квартеты (I-IV, 1944—1947)
 Трио для скр., влч. и ф-п. (1936)
 Трио для скр., альта и влч. (1944)
 Сонаты для фортепиано I-V, 1924—1929)

Музыка к фильмам 
 Конёк-Горбунок (1941)
 Василиса Прекрасная (1939)
 Интриган (1935)
 Марионетки (1934)
 Самоедский мальчик (1928)

В 1988 году Юрий Потеенко восстановил симфоническую партитуру музыки к фильму «Марионетки».

Песни 
 Марш октябрят, автор слов А. Коваленков (1935)
 Песенка про метро, автор слов Н. П. Саконская (1936)
 Про Наталку (текст Н. Саконской)
 Нам учиться интересно (текст Н. Саконской)
 Новый парк (текст Н. Саконской)
 Спасибо великому Сталину (Вся страна ликует и смеется…), автор слов И. Добровольский

Награды 
  Первая премию на Всемирном кинофестивале научно-популярных кинофильмов 1947 года за музыку к фильму «Солнечное племя» («Пчелиный народ»).

Примечания

Литература 
 

Выпускники Поливановской гимназии
Выпускники юридического факультета Императорского Московского университета
Кинокомпозиторы СССР
Оперные композиторы
Выпускники Московской консерватории
Преподаватели Московской консерватории